Kalinke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst W. Kalinke (1918–1992), deutscher Kameramann
 Margot Kalinke (1909–1981), deutsche Politikerin
 Peter Kalinke (* 1936), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Viktor Kalinke (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Willy Kalinke (1904–1986), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer